Мощаница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мощаница — деревня в Крупском районе Минской области.

Украина 
 Мощаница — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Мощаница — покинутое село в Лугинском районе Житомирской области.
 Мощаница — село в Овручском районе Житомирской области.
 Мощаница — село в Острожском районе Ровненской области.

Другое 
 Мощаница — приток реки Норинь в Житомирской области.
 Мощаница — недействующий ж/д остановочный пункт линии Новые Белокоровичи — Овруч.

См. также 
 Мощаницы — деревня в Озёрском районе Московской области.